Kōrakuen bezeichnet:
 Kōraku-en, einen der „drei berühmten Gärten Japans“ in Okayama
 den Koishikawa Kōrakuen, einen Park in Bunkyō, Tokio
 das Kōrakuen-Stadion, ein ehemaliges Baseballstadion in Bunkyō, Tokio
 die Kōrakuen-Halle, eine Sporthalle in Bunkyō, Tokio
 den Kōrakuen-Vergnügungspark in Bunkyō, Tokio
 Kōrakuen (Unternehmen), eine japanische Restaurantkette